Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 19 werd gehouden in 2002 in Noorwegen. Er werd gespeeld vanaf 21 tot en met 29 juli 2002. Het toernooi werd voor de tweede keer gewonnen door Spanje. Vanaf dit jaar werd de leeftijdgrens van het toernooi gewijzigd van onder 18, naar onder 19. Spelers die geboren waren na 1 januari 1983 mochten aan het toernooi deelnemen.

Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 2003 in de Verenigde Arabische Emiraten. Spanje, Duitsland, Slowakije, Ierland, Tsjechie en Engeland kwalificeerden zich voor dat toernooi.

Gekwalificeerde landen

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 2002
Voetbal in Noorwegen
voetbal onder 19 - 2002